L'Eco di Bergamo – quotidiano italiano di Bergamo, fondato nel 1880
 L'Eco del Carrione – antico settimanale italiano di Carrara, pubblicato tra il 1885 e il 1911
 L'Eco del Chisone – settimanale italiano di Pinerolo, fondato nel 1906
 L'Eco degli Esattori e Tesorieri Comunali – rivista economica quindicinale italiana di Terranova Sappo Minulio, pubblicata tra il 1894 e il 1947
 L'Eco d'Italia – settimanale argentino in lingua italiana diffuso nel Sud America
 L'Eco di Padova – quotidiano italiano di Padova, pubblicato tra il 1977 e il 1980
 L'Eco di Savonarola – antica rivista di lingua italiana ed inglese pubblicata a Londra
 L'Eco degli Scacchi – organo del circolo scacchistico di Palermo, pubblicato tra il 1897 e il 1920
 L'Eco della Stampa – società italiana che produce rassegne stampa monitorando i mezzi di comunicazione e i media italiani

Pagine correlate 
 Eco (disambigua)